

Persone 
 William Beresford (1847-1900) – ufficiale irlandese
 William Beresford (1797-1883) – politico britannico
 William Carr Beresford, I visconte Beresford (1768-1856) – militare e politico britannico
 William Beresford, I barone Decies – ecclesiastico britannico

Pagine correlate 
 Beresford